Bystryzja (ukrainisch , russisch Быстрица/Bystriza) ist der Name mehrerer Orte sowie eines Flusses in der Ukraine:

Orte
 Bystryzja (Mukatschewo), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo
 Bystryzja (Nadwirna), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna
 Bystryzja (Drohobytsch), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch, Landratsgemeinde Bystryzja
 Bystryzja (Winkiwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Winkiwzi
 ehemaliger Name des Dorfes Bystryzja-Hirska, im Rajon Drohobytsch bis 2014

Fluss
 Bystryzja (Fluss), Nebenfluss des Dnister

Siehe auch:
 Bystritza (hier auch zur Etymologie)
 Bystřice, Bystřička (tschechisch)
 Bystrica, Vydrica, Bystrička (slowakisch)
 Bystrzyca (polnisch)
 Bistrica (slowenisch, kroatisch, serbisch und mazedonisch)
 Bistriza (bulgarisch)
 Bistrița (Begriffsklärung) (rumänisch)
 Beszterce (ungarisch)
 Bistricë (albanisch)
 Bistritz, Bistrzitz, Bistritza, Feistritz, Wistritz (deutsch)